Метта́:
 Метта — одна из десяти парамит буддийской школы Тхеравада, и первое из четырёх возвышенных состояний Бхарма Вихара.

Ме́тта:
 Метта — футбольная школа в Риге.
 Метта — футбольный клуб из Риги.
 Метта-2 — фарм-клуб.

См. также